Fenomenologia de l'esperit (del seu nom en alemany Phänomenologie des Geistes), llibre de Hegel sobre la seva filosofia
 PHG també és el codi NYSE de Philips, empresa multinacional dels Països Baixos